Баринка:

 Баринка — река в России, протекает в Республике Удмуртия.
 Баринка, Михал — чешский хоккеист-защитник.